Esteki ist der Familienname von

 Allahkaram Esteki (* 1988), iranischer Handballspieler
 Sajad Esteki (* 1990), iranischer Handballspieler